Чемпионат Франции по футболу 1984/1985 годов — 47-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Бордо» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 979 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «ПСЖ» — «Бастия» — 7:1
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Лаваль» — «Мец» — 1:4
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Монако» — «Мец» — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1984/1985
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1984 году
Спорт во Франции в 1985 году